Engelse en Latijnse naam voor Estland
Estonia (schip, 1980), verging in 1994 en werd de grootste scheepsramp in de Europese naoorlogse geschiedenis
Estonia (pianofabriek), een pianofabriek uit Estland
Estonia Tallinn, voetbalclub uit Tallinn
Nationale Opera Estonia (vroeger Theater Estonia), het operahuis in Tallinn
(1541) Estonia, een planetoïde